Ульяновщина — название нескольких населённых пунктов:
 Ульяновщина — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Ульяновщина — деревня в Себежском районе Псковской области.